Exploration (als Adjektiv explorativ und als Verb explorieren) steht für:

 Exploration (Geologie), alle Tätigkeiten, die mit der Erkundung von Lagerstätten zusammenhängen
 die Erhebung von soziologischen Daten, siehe Umfrage
 Explorative Datenanalyse, Untersuchung von Daten zur Gewinnung von Hypothesen
 Erkundung, Erforschung, siehe Expedition
 die diagnostische Erhebung des Kranken und seiner Krankheit, siehe Anamnese
 chirurgische Exploration, das Öffnen von Haut und Gewebe zur Untersuchung einer Erkrankung
 Exploration in der Psychologischen Diagnostik, das Erkunden bestimmter Sachverhalte und Stimmungen in der Psychologischen Diagnostik
 Exploratives Verhalten, die Bereitschaft eines Akteurs, seine Umwelt zu erkunden
 in der Verhaltensforschung die Neugier in Bezug auf das Territorium, siehe Erkundungsverhalten
 die private Erforschung von Einrichtungen des städtischen Raums, siehe Urban Exploring
 Exploratives Lernen, Methode zur Wissensaneignung
 im wirtschaftswissenschaftlichen Sinne die Erkundung und Nutzbarmachung von neuen wirtschaftlichen Ressourcen und Märkten, siehe auch Organisationale Ambidextrie

Siehe auch: